Духовская — узловая железнодорожная станция Смоленского направления Московской железной дороги. Расположена в посёлке Станция Духовская Кардымовского района Смоленской области.

Находится на двухпутной электрифицированной линии Вязьма — Смоленск. Также от станции отходит однопутный неэлектрифицированный участок на Сухиничи.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области
Станции Смоленского региона Московской железной дороги